Обли́вион () может относиться к:

Фильмы 
 «Обливион» — фильм 1994 года.
 «» — фильм 1996 года.
 «Обливион» — фантастический боевик режиссёра Джозефа Косински (2013).

Музыка

Исполнители и лейблы 
  — американская музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле death metal;
 Oblivion Records — американский независимый лейбл звукозаписи существовавший между 197276 годами.

Альбомы 
  — альбом группы Orphanage
  — альбом группы Utopia
  — альбом рэпера T-Pain
 Oblivion — альбом группы Crematory
 Consign to Oblivion — альбом группы Epica

Песни 
 «Oblivion» — песня певицы Граймс
  — песня группы Hastang
  — песня группы M83
  — песня группы Mastodon
  — песня группы Bastille
«Oblivion» — песня группы Shinedown

Компьютерные игры 
 Oblivion Lost — отменённая игра компании GSC Game World. Концепция игры была схожа с концепцией фильма «Звёздные врата».
 S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost — первоначальное название игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля» от GSC Game World.
 The Elder Scrolls IV: Oblivion — компьютерная ролевая игра, четвёртая часть в серии The Elder Scrolls.
 Обливион (The Elder Scrolls) — план бытия, параллельное измерение во вселенной игр серии The Elder Scrolls.